Szemere, férfikeresztnév
 Szemere, magyar nemzetség
 Szemere, régi magyar családnév
Települések
 Magyarország
Győrszemere, település Győr-Moson-Sopron megyében
Mezőszemere, település Heves megyében, 1950 előtt Borsodszemere
Répceszemere, település Győr-Moson-Sopron megyében
Szemere, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Szemeretelep, városrész Budapest XVIII. kerületében
 Szlovákia
Komáromszemere (szlk. Semerovo), település a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári járásban
 Ukrajna
Ószemere (ukr. Сімер), település Kárpátalján, a Perecsenyi járásban
Újszemere (ukr. Сімерки), település Kárpátalján, a Perecsenyi járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok